Гран-при по дартсу 2011 был четырнадцатым турниром World Grand Prix. Проходил с 3 по 9 октября.

Джеймс Уэйд прибыл на турнир в ранге действующего победителя. Но он потерпел поражение в полуфинале от Брендана Долана, который стал первым игроком на турнире, сыгравшим лег за 9 дротиков. Победу в турнире одержал Фил Тейлор. Она стала для него десятой в этом турнире.

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил 350000 фунтов. Этот призовой фонд на турнире разыгрывается уже третий год подряд.

Чемпион — £100,000
Финалист — £40,000
Полуфиналист — £20,000
Четвертьфиналист — £12,500
Проигравший во втором раунде — £7,000
Проигравший в первом раунде — £4,000
Лег за девять дротиков — £5,000

Квалификация 
Из 32-х участников турнира 16 были отобраны на основе рейтинга PDC на октябрь 2011 года. Восемь лучших игроков рейтинга были сеяными. 14 игроков были отобраны по результатам их выступлений в сезоне 2011, а ещё два места получили лучшие игроки Ирландии и Северной Ирландии.

Розыгрыш

Телетрансляция и спонсоры 
Турнир транслировался по каналу Sky Sports. PartyPoker.com впервые стал спонсором турнира.

Примечания

Ссылки 
 2011 World grand Prix Netzone
 Результаты в базе данных по дартс

World Grand Prix (дартс)